Luciano Mendes Teixeira (Bissau, Gvineja Bisau, 10. listopada 1993.) je nogometaš iz Gvineje Bisau koji igra na poziciji obrambenog veznog te je član portugalskog Chavesa.

Karijera

Klupska karijera 
Igrač je nogometnu karijeru započeo u klubovima Étoile Lusitana i Benfica da bi 11. kolovoza 2012. debitirao u B momčadi lisabonske Benfice u Segunda Ligi protiv rezervi Brage. U utakmici je zabio autogol u 63. minuti dok je zamijenjen deset minuta kasnije.

U ljeto 2013. pridružio se francuskom Metzu a nakon jedne sezone vraća se u Portugal gdje potpisuje za Chaves.

Reprezentativna karijera 
Teixeira je od 2012. član reprezentacije Gvineje Bisau te je za nju dosad skupio pet nastupa.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Profil igrača na web stranici Benfici 
 Statistika igrača na ForaDeJogo.net 
 Profil i statistika igrača na Footballzz.com

Nogometaši
Nogometaši S.L. Benfice
Životopisi, Gvineja Bisau
Aktivni nogometaši koje treba ažurirati